O nome Simões Raposo pode referir-se a:
 José António Simões Raposo (1840-1900), professor e pedagogo;
 José António Simões Raposo Júnior (1875-1948), professor e democrata;
 Luís Simões Raposo (1898-1934), médico e cientista português.

Desambiguação